Вла́зово — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

География 
Расположена в 14 км к востоку от центра города Остров.

Население

История 
Деревня до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Городищенской волости Островского района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)